Стояновски () — македонская фамилия. Известные носители:
 Стояновски, Войдан (род. 1987) — македонский баскетболист.
 Стояновски, Дамьян (род. 1987) — македонский баскетболист.
 Стояновски, Огнен (род. 1984) — македонский баскетболист.

См. также 
 Стояновский